Ланге, Николай Иванович:
 Ланге, Николай Иванович (1821—1894) — русский учёный-юрист.
 Ланге, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6875; 3 декабря 1842.